Gargas ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Vaucluse, siehe Gargas (Vaucluse)
 im Département Haute-Garonne, siehe Gargas (Haute-Garonne)

 Gargas  ist der Familienname folgender Personen:

Sigismund Gargas (1876–1948), polnischer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler sowie Publizist

Siehe auch:
Höhle von Gargas